Voici la liste des planètes mineures numérotées de 105001 à 106000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 105001 à 106000

105001-105100

105101-105200

105201-105300

105301-105400

105401-105500

105501-105600

105601-105700

105701-105800

105801-105900

105901-106000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000